Веснино () — озеро на территории Плодовского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,9 км². Располагается на высоте 23,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега преимущественно заболоченные.

Из северо-западной оконечности озера вытекает ручей Веснинский, втекающий в озеро Вуоксу.

Недалеко от юго-восточной оконечности озера расположен посёлок Веснино, через который проходит дорога местного значения  («Торфяное — Отрадное — Заостровье»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012554.

Ссылки 
 В озере Веснино рыбы стало больше

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вуоксы
Озёра Приозерского района